Flamine, sacerdote dell'antica Roma;
Flamine diale, sacerdote dell'antica Roma preposto al culto di Giove;
Flamine marziale, sacerdote dell'antica Roma preposto al culto di Marte;
Flamine quirinale, sacerdote dell'antica Roma preposto al culto di Quirino;
Flamine carmentale, sacerdote dell'antica Roma preposto al culto di Carmenta; 
Flamine cereale, sacerdote dell'antica Roma preposto al culto di Cerere;
Flamine Falacer, sacerdote dell'antica Roma attendeva al culto di Falacer;
Flamine floreale, sacerdote dell'antica Roma preposto al culto di Flora;
Flamine furrinale, sacerdote dell'antica Roma preposto al culto di Furrina;
Flamine palatuale, sacerdote dell'antica Roma preposto al culto della dea Palatua;
Flamine pomonale, sacerdote dell'antica Roma preposto al culto della dea Pomona;
Flamine portunale, sacerdote dell'antica Roma preposto al culto del dio Portuno;
Flamine vulcanale, sacerdote dell'antica Roma preposto al culto del dio Vulcano;
Flamine volturnale, sacerdote dell'antica Roma preposto al culto del dio Volturno;